El Robledo puede referirse a dos localidades españolas:

 El Robledo, municipio de Ciudad Real.
 El Robledo, localidad de Cáceres.
 El Robledo, localidad del municipio de Segura de la Sierra, provincia de Jaén.